Corriveau ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Corriveau (* 1958), kanadischer Freestyle-Skier
 John Dennis Corriveau (* 1941), kanadischer Geistlicher, Bischof von Nelson
 Larissa Corriveau, kanadische Schauspielerin 
 Louis Corriveau (* 1964), kanadischer Geistlicher, Bischof von Joliette
 Raúl Corriveau (* 1930), kanadischer Geistlicher, Bischof von Choluteca
 Yvon Corriveau (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler